Stefan Cedrowski (1689–1747/48) – starosta poniewieski i bobrujski, tłumacz Drogi Chrześcijanina Pielgrzymującego Johna Bunyana
 Stefan Cedrowski (zm. 1676) – cześnik mścisławski

Zobacz też 
 Stefan Cendrowski